El término «Si», «Sí» o «SI», puede referirse a:

Idioma 
 Sí, adverbio de afirmación español;
 Si, conjunción español;
Nótese la diferencia en la tilde para evitar confusiones.

Música 

si, nota musical en la escala diatónica;
Si..., álbum recopilatorio de José Luis Perales;
Sí, álbum de la cantante Julieta Venegas;
Sí, álbum de la cantante Malú;

Siglas 

SI, siglas de la Secretaría de Inteligencia argentina;
SI, siglas del partido político español Solidaritat Catalana per la Independència;
SI, siglas del partido político argentino Solidaridad e Igualdad;
SI, siglas del programa de televisión argentino Semanario Insólito;
SI, abreviatura del Sistema Internacional de Unidades;
SI, Partido de San Isidro, Buenos Aires, Argentina;

Otros usos 
Si, símbolo del silicio, elemento químico no metálico;
Si y solo si, en lógica el bicondicional;
«Si...», poema de Rudyard Kipling;
.si, código del dominio superior geográfico de Eslovenia en Internet;
Si, deidad lunar mochica.

Enlaces externos 
 

Siglas